Конгрегасион Гарза има више значења:

 Конгрегасион Гарза, Хулио Моралес (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Конгрегасион Гарза, Чарко Ескондидо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику